Tininnilik bezeichnet:
 Tininnilik (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tininnilik (See), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland